Dino Ferrari – ingegnere e progettista italiano
 Dino Ferrari – pittore italiano
 Autodromo Enzo e Dino Ferrari – circuito automobilistico di Imola
 Centro Dino Ferrari – centro medico di Milano
 Gran Premio Dino Ferrari – competizione automobilistica